Slowenen ist die Bezeichnung für

 Slowenen, Ethnie in Südeuropa
 Slowenen, Staatsbürger der Republik Slowenien, siehe Slowenien
 ostslawischer Stamm am Ilmensee in Russland im 9. bis 13. Jahrhundert, siehe Ilmenslawen

Siehe auch:
 Slowenen in Berlin (Film)
 Slowenen in Österreich
 Slowenen in der Steiermark